Polskie pułki piechoty:
 76 Lidzki Pułk Piechoty – pułk piechoty polskiej okresu II RP
 76 Pułk Piechoty (LWP) – pułk ludowego Wojska Polskiego sformowany w 1958 na bazie 6 i 17/5 BOW; wchodził w skład 23 DP; stacjonował w Gdańsku; w 1963 przeformowany w 76 Pułk Desantowy

Austro-węgierskie pułki piechoty:
 76 Pułk Piechoty Austro-Węgier (1860-1918) – Ungarisches Infanterieregiment Nr. 76

Niemieckie pułki piechoty:
 76 Hamburski Pułk Piechoty (2 Hanzeatycki) – pułk piechoty niemieckiej, sformowany 27 września 1866; stacjonował w Hamburgu; przyporządkowany do IX Korpusu Armii Niemieckiej